İsmayılova ist der Familienname folgender Personen:

 Olqa İsmayılova (* 1985), aserbaidschanische, vormals weißrussische Bahnradsportlerin
 Rəna İsmayılova (* 1950), aserbaidschanische Organistin
 Xədicə İsmayılova (* 1976), aserbaidschanische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin